

Milićević, Miličević ou Milicevic comme nom de famille 
Bosa Milićević (1917-1940), communiste et résistante yougoslave.
Branislav Miličević (1983-), footballeur serbe.
Branko Milićević (1946-), un acteur serbe.
Danijel Miličević (1986-), footballeur suisse.
Dejan Milićević, réalisateur de vidéos musicales et photographe de mode serbe d'origine macédonienne.

Gligor Milićević (1813-1911), voïvode serbe.
 Ivana Miličević (1974-), actrice américaine.

Ljubo Miličević (1981-), footballeur australien.
Kosta Miličević (1877-1920), un peintre serbe.
Ksenia Milicevic (1942-), peintre, architecte et urbaniste français.
Marko Milicevic (?-), disc-jockey et producteur de musique serbe.
Milan Đ. Milićević (1931-1908), géographe, historien, écrivain serbe.
Nikola Milićević Lunjevica (1776-1842), voïvode serbe.
Ognjenka Milićević (1927-2008), metteur en scène et réalisateur serbe de Bosnie.
Paskoje Miličević Mihov (?-1516), architecte croate.
 Tomislav Miličević (1979-), guitariste américain.
Nikola Miličeviċ (1885-1963), astronome amateur croate et dernier administrateur de l'ermitage de Blaca